Санто Доминго Дос има више значења:

 Санто Доминго Дос (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Доминго Дос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику